Il singolare  del Città di Caltanissetta 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jesse Huta Galung era il detentore del titolo, ma ha perso contro Albert Ramos-Viñolas nel 1º turno.

Robin Haase ha battuto in finale 7–5, 6–3 Matteo Trevisan.

Teste di serie

  Santiago Ventura (primo turno)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Pere Riba (quarti di finale)
  Iván Navarro (semifinali)

 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Grega Žemlja (semifinali)
 David Marrero (primo turno)
 Ivo Minář (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Caltanissetta 2010